Existuje více nositelů jména František Skuherský:

 František Alois Skuherský – český lékař, mecenáš a kulturní organizátor, otec Františka Zdeňka Skuherského
 František Zdeněk Skuherský – český hudební skladatel, pedagog, ředitel skoly a varhaník